Cluny Castle ist der Name folgender Bauwerke:
 Cluny Castle (Aberdeenshire), Burg in der schottischen Council Area Aberdeenshire
 Cluny Castle (Highland), Herrenhaus in der schottischen Council Area Highland

Siehe auch
 Clun Castle